Егоров, Виталий:
 Егоров, Виталий Викторович (род. 1964) — советский и украинский фигурист, чемпион СССР, тренер.
 Егоров, Виталий Михайлович (род. 1968) — российский актёр.
 Егоров, Виталий Юрьевич (род. 1982) — российский популяризатор космонавтики.